Screaming Blue Murder – album delle Girlschool del 1982
Screaming Blue Murder – album dei Blue Murder del 1994
Screaming Blue Murder – album dei Killers del 2002